Facco ist der Familienname folgender Personen:

 Giacomo Facco (1676–1753), italienischer Violinist, Kapellmeister und Komponist
 Gianfranco Facco Bonetti (* 1940), italienischer Diplomat
 Leopold Facco (1907–1993), österreichischer Fußballspieler